Villa Fiorita (The Battle of the Villa Fiorita) – romanzo di Rumer Godden del 1963
 Accadde un'estate (The Battle of the Villa Fiorita) –  film del 1965 diretto da Delmer Daves